Associazione – in diritto, sodalizio volontario di individui che perseguono uno scopo comune, senza fini di lucro
 Associazione di promozione sociale – denominata anche associazione di volontariato
 Associazione in partecipazione – contratto tipico previsto dal Codice Civile italiano, che rappresenta una forma parasocietaria che comporta l'apporto di lavoro oppure di capitale in una impresa commerciale
 Associazione professionale, denominata anche Associazione tra professionisti – forma societaria tipica tra esercenti libere professioni
 Associazione sportiva dilettantistica
 Associazione di categoria – organizzazione che rappresenta e tutela gli interessi di una categoria produttiva
 Associazione per delinquere – fattispecie di reato prevista in Italia dal Codice Penale come reato a sé stante, indipendentemente dall'effettiva commissione di reati
 Associazione di tipo mafioso – associazione a delinquere aggravata dall'uso di metodi mafiosi (ipotesi applicabile a diversi tipi di associazioni criminali organizzate) 
 Associazione – in statistica, la relazione fra due variabili casuali
 Associazione – in psicologia, la corrispondenza involontaria di ricordi o idee
 Associazione – in informatica, relazione fra classi nei modelli a oggetti
 Associazione archeologica – in archeologia, la relazione fra i diversi oggetti reperiti in uno stesso sito
 Associazione stellare – in astronomia, un ammasso stellare i cui membri sono caratterizzati da legami gravitazionali reciproci molto deboli

Altri progetti